Ludovisi – rione di Roma
 Ludovisi – nobile famiglia romana, confluita nei Boncompagni-Ludovisi principi di Piombino
 Ludovico Ludovisi – cardinale italiano
 Ippolita I Ludovisi – nobile italiana
 Villa Ludovisi – villa di Roma

Oggetti d'arte 
 Sarcofago Grande Ludovisi – sarcofago romano del III secolo
 Sarcofago Piccolo Ludovisi – sarcofago romano della fine del II secolo, proveniente dalla collezione del cardinale Ludovico Ludovisi 
 Trono Ludovisi – scultura romana